A Lucky Loser – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis
A Lucky Loser – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Arrow Film Corporation